Ruben ou Rubén ou Reuben est un prénom masculin ou un patronyme  signifiant c'est un fils en hébreu. 

Il est fêté le 9 août.

Personnage biblique 
 Ruben, le fils aîné du patriarche hébreu Jacob et de Léa, dans le récit de la Genèse
 Tribu de Ruben, dont Ruben est à l'origine

Personnalités portant ce prénom 
 Pour la forme Ruben : 
 Pour la forme Rubén : 

Ruben est le nom de scène de :
 Ruben Markussen (1995-), un chanteur norvégien dit Ruben ;
 Rubén del Rincón Cruz (1978-), un dessinateur espagnol dit Rubén.

Personnalités portant ce patronyme 

 Aarne Ruben (1971-), écrivain estonien ;
 José Ruben (1884-1969), acteur, metteur en scène et pédagogue américain d'origine française ;
 Joseph Ruben (1951-), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 J. Walter Ruben (1899-1942), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 .

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom hébraïque